Вегета́ция:
 Вегетация — активный период жизнедеятельности растительных организмов.
 Вегетация (дерматология) — вторичный элемент сыпи, разрастание эпителия и сосочкового слоя дермы.